Okręty US Navy o nazwie USS  "Nimble":

Pierwszy "Nimble" (AM-266) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1946. Później przekazany Chinom. Tam został złomowany w 1950.
Drugi "Nimble" (MSO-459) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1955-1976.

Nimble